Örfil eller Örfilen kan avse:

 Örfil – slag på ansikte med öppen hand

 Örfil – kanelbulle på finlandssvenska
 Örfilen – en australisk dramaserie från 2011
 Örfilen, Ingå – en ö i Nyland, Finland
 De sju örfilarna – en tysk komedifilm från 1937
 En örfil åt den offentliga smaken – ett futuristiskt manifest, tillika diktantologi, utgiven 1912 i Moskva
 Han som får örfilarna – en amerikansk stumfilm från 1924